Алексейцево — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Алексейцево — деревня в Архангельском сельском поселении Сокольского района.
 Алексейцево — деревня в городском поселении город Кадников Сокольского района.

Тверская область 
 Алексейцево — деревня в Весьегонском районе.

Ярославская область 
 Алексейцево — деревня в Дмитриевском сельском поселении Даниловского района.
 Алексейцево — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Алексейцево — деревня в Тутаевском районе.